Gommerville kan syfta på:
 Gommerville, Eure-et-Loir
 Gommerville, Seine-Maritime